El término Contero puede referirse a:

Personas 
Andrés Contero, explorador, gobernante y conquistador español.
Manuel Contero, investigador español.